Franco Fagioli (* 1981), un contreténor argentin, d'origine italienne.
 Giancarlo Fagioli (* 1940), un astronome amateur italien.
 Luigi Fagioli (1898 - 1952), un pilote automobile italien.

Autres 
 (27959) Fagioli, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien